Rali da Grã-Bretanha é uma das etapas do Campeonato Mundial de Rali (WRC).

É conhecido oficialmente como Wales Rally GB. É o maior e o mais competitivo rali do Reino Unido. O rali é disputado nos arredores da cidade de Cardiff, no País de Gales. Desde a sua estréia em 1933 até à sua 53ª edição em 1998, era conhecido como RAC Rally, até adoptar o actual nome em 1999.

História

1932: Royal Automobile Club Rally
O evento inaugural foi em 1932, organizado pelo Royal Automobile Club Rally, que era o primeiro grande rali da era moderna no Reino Unido. Das 367 equipas inscritas, 341 competidores tinham carros de série para a partida nas diferentes vilas e cidades: Londres, Bath, Norwich, Leamington, Buxton, Harrogate, Liverpool, Newcastle-on-Tyne e Edimburgo.

O programa oficial explicava: "As diferentes rotas têm partida em nove pontos distintos, cada um com 1000 milhas de extensão, mas todas com final em Torquay. Em cada rota existem quatro pontos de controlo para as partidas e chegadas, e as mesmas estão abertas por períodos que variam entre sete e dez horas. Os competidores podem marcar a sua passagem a qualquer hora da abertura ... No final do controlo têm de fazer o menor tempo possível, e qualquer desvio resulta na perda de tempo."

Além de completarem a rota, os pilotos tinham de passar por um teste especial, que consistia em andar devagar, acelaração e travagem. Não havia vencedores oficiais, apesar de Colonel A H Loughborough, no final da prova ter menos penalizações no teste decisivo.

Provas pré e pós Guerra
Os anos seguintes do RAC Rally foram com o mesmo formato, com Hastings a ser o ponto final da prova. Com mais de 300 competidores à partida, e nessa altura Kitty Brunel ao volante de um AC Ace, era o piloto com menos penalizações.

O rali decorreu anualmente até 1939, após a suspensão devido à Segunda Guerra Mundial. Contudo, retomou em 1951, apenas em duas ocasiões foi cancelado, em 1957 devido à Crise do Suez e em 1967 devido à Febre Aftosa. Este último incidente ocorreu na véspera do evento, sendo mudado para a região de Bagshot, que seria mais acompanhado pela imprensa e televisão, sendo que a estação ATV iria utilizar carros com câmaras pela primeira vez.

Etapas na floresta
Em 1960, o organizador Jack Kemsley negociou com a Comissão Forestry para permitir uma secção de duas milhas na floresta de Argyll, Escócia. Provou ser um enorme sucesso, e nos anos seguintes as florestas do país abriram-se para os pilotos. Isto, combinado com a introdução de relógios especiais de tempo, seguraram o futuro do rali e cimentaram a sua reputação como um dos grandes ralis da temporada.

Etapas Mickey Mouse
Em 1971, as "etapas público" foram introduzidas e em 1975 tornou-se uma parte importante do evento, normalmente disputado juntos às casas e em ruas públicas como Sutton Park. Os pilotos não gostaram da nova etapa, e deram-lhe o nome de "Etapas Mickey Mouse", devido à falta de competitividade que ofereciam. Mais recentemente introduziram as Etapas Super Especiais, que eram igualmente pouco competitivas, mas eram muito populares entre os espectadores.

Grupo B
O RAC Rally de 1986 foi o último evento europeu para veículos do Grupo B. Estes carros com um eficiente turbocarburador foram banidos por serem muito perigosos e potentes, em virtude de diversos acidentes em que se envolveram. No final, o Peugeot 205 T16 de Timo Salonen, Juha Kankkunen e Mikael Sundström conseguiram três dos quatro primeiros lugares, apenas Markku Alen que conseguiu o segundo lugar no seu Lancia Delta S4.

Foram 83 pilotos que terminaram dos 150 que iniciaram em 1986, comparado com o pior número de participantes em 1981, em que apenas 54 dos 151 terminaram. Tem sido um rali de contrastes: em 1938, houve apenas 6 desistências dos 237 à partida.

Sucessos escandinavos
Os pilotos escandinavos têm tido óptimas prestações no RAC Rally, demostrando a sua supremacia neste desporto. Os pilotos da casa venceram as seis primeiras edições da corrida desde 1953. Contudo, em 1960 Erik Carlsson da Suécia, conduziu o seu Saab 96 para três vitórias consecutivas, 1960, 1961 e 1962, sendo um dos seis pilotos que venceram três ou mais títulos, sendo dois ingleses – Colin McRae (1994, 1995 e 1996) e Richard Burns (1998, 1999 e 2000), os outros eram suecos, finlandeses ou noruegueses. O recorde de vitórias são quatro, partilhado por Hannu Mikkola (1978, 1979, 1981 e 1981) e Petter Solberg (2002, 2003, 2004 e 2005).

Vencedores

Vencedores Múltiplos

Nota: Em 1996 devido ao sistema de rotação do campeonato mundial, usado entre 1994 e 1996, o rali contou apenas para o Campeonato FIA de 2-Litros.

Ligações externas 

 Página oficial
 Página oficial WRC

Desporto do País de Gales
Grã-Bretanha
Automobilismo do Reino Unido‎